Team Dukla Praag (mannen) 
Team Dukla Praag (vrouwen)